Almansor ist der Name folgender Personen:
 Abi Amir al-Mansur, Regent im Kalifat von Cordoba; im Deutschen Almansor 
 Titelfigur eines Dramas von Heinrich Heine Almansor (Heine)
 Abū Ṣalīḥ Manṣūr ibn Isḥāq (9./10. Jh.), Herrscher über Rey und Gönner von Rhazes

Siehe auch:
 al-Mansur